Руперто Эррера Табио (; 6 декабря 1949 года, Гавана) — баскетболист, игрок национальной сборной Кубы. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года, бронзовый призёр Панамериканских игр 1971 года, бронзовый призёр Универсиады 1970 года. В 2015 году был введён в зал славы ФИБА.

В 1985 году избран президентом Федерации баскетбола Кубы, в 1986—1994 годах являлся членом Центрального совета ФИБА.

Имел рост 198 см, и вес 95 кг, играл на позициях атакующего защитника и легкого форварда.

Клубная карьера 
На высоком уровне выступал с 1964 по 1982 годы, играл в составах клубов: «Капиталинос», «Индустриалес» и «Гавана». Является девятикратным чемпионом высшей кубинской лиги: 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1973, и 1975 годов.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Кубы, сыграл на четырёх летних Олимпийских играх:
 Мехико 1968 — 11 место,
 Мюнхен 1972 — 3 место,
 Монреаль 1976 — 7 место,
 Москва 1980 — 6 место.
Также принимал участие в двух чемпионатах мира по баскетболу:
 Югославия 1970 — 8 место,
 Пуэрто-Рико 1974 — 4 место.

Является обладателем бронзовой медали летних Олимпийских игр 1972 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль в Зале славы ФИБА
 Профиль Sports-Reference.com

Баскетболисты Кубы
Игроки сборной Кубы по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Члены Зала славы ФИБА
Википедия:Биографии современников